Шесть кораблей Королевского флота назывались HMS Colossus:

 HMS Colossus (1787) — 74-пушечный линейный парусный корабль 3-го ранга типа Courageux построенный в 1787 и разрушенный в 1798.
 HMS Colossus (1803) — 74-пушечный линейный парусный корабль 3-го ранга построенный в 1803 году. Принимал участие в Трафальгарской битве и был уничтожен в 1826.
 HMS Colossus (1848) — 80-пушечный линейный парусный корабль 2 ранга построенный в 1848 году. В 1854 году перестроен в винтовой. Продан в 1867 году.
 HMS Colossus (1882) — это первый корабль в серии броненосецев типа «Колоссус». Построен в 1882 году, продан в 1908.
 HMS Colossus (1910) — это первый корабль в серии линкоров типа «Колоссус». Построен в 1910 году. Принимал участие в Ютландском сражении. Разобран в 1928 году.
 HMS Colossus (R15) — это первый корабль в серии авианосцев типа «Колоссус». Построен в 1943 году. Был передан в аренду Франции в 1946 году и переименован в . Выкуплен Францией в 1951 и разобран в 1978.

См. также 

Тип «Колоссус»